

Profil
Nume: 백종민 / Baek Jong Min
Profesie Actor
Data Nasterii: 5 ianuarie 1986
Locul Nasterii: Chuncheon, Gangwon-do, South Korea
Inaltime: 180 cm
Greutate: 70 kg
Zodie: Capricorn
Blood type: O

Seriale
Flames of Ambition (MBC, 2010)
Chosun Police 3 (MBC DramaNet, 2010)
Creating Destiny (MBC, 2009)
Secretele de la palat (MBC, 2009)
Woman of Matchless Beauty, Park Jung Kum (MBC, 2008)
Who Are You? (MBC, 2008)
By My Side (MBC, 2007)
Hwarang Fighter Maru (KBS2, 2006)
Sharp 2 (KBS2, 2005)

Filme
Penthouse Elephant (2008)

Legături externe 
Profile (nate)
Profile (epg) 
CYworld Homepage

Actori sud-coreeni